Gadsden kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gadsden (Alabama)
Gadsden (Arizona)
Gadsden (Tennessee)